Breckinridge steht für:
 Breckinridge (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Breckinridge steht für folgende geografischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Breckinridge (Kentucky)
 Breckinridge (Oklahoma)
 Breckinridge Center, Kentucky

Berge in Antarktika:
 Breckinridge Peak, in der Ross Dependency
 Mount Breckinridge, im Enderbyland

Siehe auch:
 Breckenridge